De afkorting voor Station Zutphen

 Het zomerpeil van een buitenwater
 De afkorting voor West-Pommeren (zachodniopomorskie), een woiwodschap (district) in Polen
 De afkorting voor de politiezones in Wallonië

 De afkorting voor zonder prijs in een catalogus